Трка на 1.500 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу  одржана је 22,  23. и 25. августа на Националном стадиону.

Титулу светске првакиње из Москве 2013. није одбранила Абеба Арегави из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовало је 35 атлетичарке из 20 земље.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
Списак важећих рекорда у овој дисциплини пре почетка светског првенства 22. августа 2015. године.

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2015. године је пре почетка светског првенства (22. августа 2015) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2015.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама су такмичарке биле подељене у 3 групе. За полуфинале пласирале су се по шест првопласиране из сваке групе (КВ) и шест према постигнутом резултату (кв).
,.

Полуфинале 
У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке, подељене у 2 групе. У финале су се пласирале по пет првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,,.

Финале 
Такмичење је одржано 25. августа 2015. године у 20:35 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2015. на сајту WA
 Резултати трке на 1.500 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном